Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2014 odbyły się od 21 do 26 stycznia 2014 roku w niemieckim Winterbergu. Rozegrano po dwa ślizgi kobiet i mężczyzn.

Wyniki juniorów

Ślizg kobiet

Ślizg mężczyzn

Bibliografia 
 Wyniki ślizgu kobiet
 Wyniki ślizgu mężczyzn

2014 w skeletonie
Zawody skeletonowe
2014 w Niemczech
Sport w Winterbergu